Нурдауле́т, Нурдавле́т (, ) от  (свет) и  (государство) — мужское имя.
 Мечеть Нурдаулет — мечеть в Актобе (Казахстан), названная в честь Нурдаулета Байжаркинова.
 Нурдаулет — торговый центр в Актобе.
 Нурдавлетово — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.